En , Smardzew peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
Smardzew, village dans le powiat de Łęczyca,
Smardzew, village dans le powiat de Sieradz,
Smardzew, village dans le powiat de Zgierz.

dans la voïvodie de Mazovie
Smardzew, village.